Occupa il settimo posto nella linea di successione al trono del Liechtenstein, dopo il fratello Luigi, i suoi figli maschi e il fratello Massimiliano e suo figlio.

Biografia

Famiglia 
Il principe Costantino del Liechtenstein è nato a San Gallo, in Svizzera, il 15 marzo 1972. È il terzo figlio del principe Giovanni Adamo II del Liechtenstein e della principessa Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau. Ha due fratelli maggiori, i principi Luigi (1968) e Massimiliano del Liechtenstein (1969), e una sorella minore, la principessa Tatiana (1973).

È il padrino di battesimo di suo nipote, il principe Giorgio Antonio del Liechtenstein, figlio del fratello Luigi al quale è stato dato come terzo nome "Costantino", in onore dello zio.

Istruzione e carriera 
Il principe Costantino ha frequentato la scuola elementare a Vaduz, prima di diplomarsi al Liechtensteinisches Gymnasium, nel 1991. Ha proseguito nei suoi studi iscrivendosi all'Università di Salisburgo nel 1992, laureandosi in giurisprudenza nel 1997.

Dopo il conseguimento della laurea, il principe Costantino ha ricoperto vari ruoli lavorativi nell'azienda Raiffeisen Private Equity Management (RPEM) e nella banca d'investimenti statunitense Brown Brothers Harriman. Fino al 2011 è stato amministratore della società d'investimenti tedesca Grünwald Equity Beteiligungs-GmbH, in cui è stato anche membro del comitato consultivo.

Il suo attuale incarico è, dal 2012, di direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Principe del Liechtenstein, associazione fondata dal padre nel 1970 e che gestisce tutto il patrimonio della famiglia principesca. Prima di essere presidente è stato anche un membro del consiglio di amministrazione. È stato anche il presidente del consiglio di amministrazione di Rice Tec AG e membro del consiglio di First Participation AG.

Il principe Costantino del Liechtenstein è stato nominato membro del Consiglio austriaco per lo sviluppo sostenibile a Vienna, con i principali obiettivi di contribuire all'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di accelerare le attività aziendali e sociali pertinenti allo sviluppo sostenibile.

Matrimonio e discendenza 
Il principe Costantino ha sposato la contessa Maria Gabriella Francesca Kálnoky de
Kőröspatak (nata il 16 luglio 1975 a Graz) con rito civile nella Cattedrale di San Florino di Vaduz, e religiosamente a Číčov, in Slovacchia, il 18 luglio dello stesso anno. La coppia ha avuto tre figli: 
 Maurizio Emanuele Maria (nato il 27 maggio 2003 a New York), ottavo nella linea di successione al trono del Liechtenstein
 Giorgina Massimiliana Tatiana Maria (nata il 23 luglio 2005 a Vienna)
 Benedetto Ferdinando Uberto Maria (nato il 18 maggio 2008 a Vienna), nono nella linea di successione al trono del Liechtenstein

Titoli e trattamenti 
 15 marzo 1972 – 26 ottobre 1993: Sua Altezza Serenissima il Principe Costantino del Liechtenstein
 26 ottobre 1993 – attuale: Sua Altezza Serenissima il Principe Costantino del Liechtenstein, Conte di Rietberg

Ascendenza

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale del Casato di Liechtenstein